Con Stollen si può intendere:
Stollen, nome tedesco del villaggio slovacco di Štôla;
Stollen, quartiere della città tedesca di Ilmenau;
Stollen, frazione della città tedesca di Remscheid;
Christstollen o Stollen, dolce natalizio tedesco.